Михаи́л Ива́нович Бори́сов:
 Борисов, Михаил Иванович (?—1801) — русский военачальник, контр-адмирал.
 Борисов, Михаил Иванович (1899—1970) — Герой Советского Союза.